Underwater World de Qingdao est le plus vieil aquarium public de Chine.
Underwater World est un oceanarium localisé sur l'île de Sentosa à Singapour.